Euphrosyne (mythologie), een van de drie Chariten;
 Euphrosyne (heilige), een katholieke heilige;
 Keizerin Euphrosyne, de eerste Byzantijnse keizerin (in de 9e eeuw na Christus);
 Keizerin Euphrosyne II, de tweede Byzantijnse keizerin, die in de 13e eeuw leefde;
 (31) Euphrosyne, een planetoïde;
 St. Euphrosyne van Polatsk, een Wit-Russisch heilige en prinses.